Ровиго:

 Ровиго — город в Италии.
 Ровиго — провинция в Италии.